Brian Merriman (ca 1749-1805), professeur et poète irlandais 
 Eric Merriman (1924-2003), scénariste et acteur anglais 
 Frederick Merriman (1873-1940), tireur à la corde britannique 
 John M. Merriman (1946-2022), professeur à l'université Yale
 John X. Merriman (1841-1926), homme politique anglophone 
 Nan Merriman (1920-2012), chanteuse américaine d'opéra 
 Paul Merriman (19?-), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
 Robert Hale Merriman (1908-1938), intellectuel nord-américain, officier des Brigades internationales, tué en Catalogne pendant la Guerre d'Espagne
 Ryan Merriman (1983-), acteur américain 
 Shawne Merriman (1984-), joueur américain de football américain
 Ted Merriman (19?-), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan